Horatius – asteroide
 Horatius – cognomen romano
 grafia latina del nome Orazio